Katrinedal kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Katrinedal (Kundby Sogn) – en bebyggelse i Kundby Sogn, Holbæk Kommune
 Katrinedal (Them Sogn) – en bebyggelse i Them Sogn, Silkeborg Kommune